Мерріам () — англійське прізвище та топонім.

Носії прізвища 

 Мерріам Алан Паркхерст (1923—1980) — американський культ-антрополог і муз-етнограф.
 Мерріам Генрі Клей (1837—1912) — американський генерал.
 Мерріам Джон Кемпбелл (1869—1945) — американський палеонтолог.
 Мерріам Ів (1916—1992) — американська поетеса і письменниця.
 Мерріам Клінтон Харт (1855—1942) — американський орнітолог, ентомолог, етнограф і натураліст.
 Мерріам Вільям Раш (1849—1931) — американський політик, 11-й губернатор Міннесоти (1889—1893).
 Мерріам Френк (1865—1955) — американський політик, 28-й губернатор Каліфорнії (1934—1939).
 Мерріам Чарльз Едвард (1874—1953) — американський політолог.

Топонім 

У Сполучених Штатах:
 Мерріам, штат Індіана
 Мерріам, штат Канзас
 Мерріам, штат Міннесота
 Мерріам Вудс, штат Міссурі

Див. також 
 Мерріам-Вебстер, видавнича компанія, що спеціалізується на довідниках